Панайя ( — Панагия (Пресвятая)) — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Гортиния.
  — село в сообществе Элефтеруполис.
  — остров в сообществе Мандамадос, в Эгейском море у Лесбоса.
  — село в сообществе  на Лесбосе.

См. также 
 Панагия (значения)
 Панайия
 Пано-Панайя